Отрадинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Орловская область
 Отрадинское сельское поселение — входит в Глазуновский район
 Отрадинское сельское поселение — входит в Мценский район